Траутмансдорф (Восточная Штирия) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Фельдбах. Население составляет 892 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 7,29 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Харальд Фукс (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 2 места.

Ссылки 
 

Города Штирии